Лаос — топоним. Может означать:
 Лаос — античное название реки Лао в южной Италии.
 Лаос — река Вьоса (Аоос).
 Лаос — государство в Азии.
  — древний город в южной Италии.
 Лаос — индонезийское название калгана.

См. также 
 Лао (значения)
 Лау